The Hills (televisieserie), een MTV-realityserie en een spin-off van de Laguna Beach. 
The Hills (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
The Hills (The Weeknd), een nummer van de Canadese zanger The Weeknd uit 2015

Zie ook
Hills (doorverwijspagina)